Список ссавців Ліхтенштейну містить перелік видів, зареєстрованих на території Ліхтенштайну (центральна Європа) згідно з відомостями МСОП. Список не містить свійських та забрідлих тварин. Список налічує 9 видів ряду Хижі (Carnivora), 2 — ряду Cetartiodactyla, 19 — Рукокрилі (Chiroptera), 10 — Комахоїдні (Eulipotyphla), 2 — Зайцеподібні (Lagomorpha) і 13 видів з ряду Гризуни (Rodentia).

Природоохоронні статуси 
Із 55 зазначених в таблиці видів, 4 перебувають в близькому до загрозливого стану.

Природоохоронні статуси за оцінками МСОП, позначено так:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Ліхтенштайн
Фауна Ліхтенштейну
Списки:Ліхтенштейн